Kile – wieś w Polsce położona w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Kile, Kjelfossen – wodospad w Norwegii
 Kile – graficzny edytor tekstu